Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białymstoku
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biłgoraju
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gójsku
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku
 Kościoły Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – strona ujednoznaczniająca
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płocku
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
 Katedra Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sierpcu (skansen Muzeum Wsi Mazowieckiej)
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szombierkach
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowskich Górach
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Korybutowej
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdziechowicach
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach

Podobne 
 Kościół Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu
 Kościół Najświętszego Serca Jezusowego

Zobacz też 
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 kościoły i parafie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego
 Serce Jezusa

Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół